Михаи́л Комисса́ров:
 Комиссаров, Михаил Герасимович (1867—1929) — русский предприниматель, юрист, меценат, депутат I Государственной Думы от Владимирской губернии.
 Комиссаров, Михаил Степанович (1870—1933) — генерал-майор жандармерии; глава секретного отделения по наблюдению за иностранными посольствами и военными агентами (1904—1909).